Трка на 1.500 метара у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2017. у Лондону одржана је 10., 11. и 13. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светског првака из Пекинг 2015. бранио је Асбел Кипроп из Кеније.

Земље учеснице 
Учествовало је 45 такмичара из 27 земаља.

  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  Избеглички тим (-{АТА}-) (1)
  (4)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2017. 
4. август 2017..

Најбољи резултати у 2017. години 
Десет најбржих атлетичара 2017. године на 1.500 метара, пре почетка светског првенства (4. августа 2017) заузимало је следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 10. августа 2017. године. У полуфинале пласирани су по 6 првопласирана из сваке од 3 квалификационих група (КВ) и још 6 на основу постигнутог резултата (кв). 

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Полуфинале 
Такмичење је одржано 11. августа 2017. године. У полуфиналу су учествовала 25 такмичара, подељени у 2 групе. У финале су се пласирала по 5 првопласираних из група (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв),, .

Финале 
Финале је одржано 13. августа 2017. године у 20:30.,

Референце

Спољашње везе 

 Комплетни резултати СП 2017. на сајту ИААФ
 Светски рекорди пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
  и  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
 Рекорди СП пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)

Светско првенство у атлетици на отвореном 2017.
Трка на 1.500 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном